Авария (морское право)
 Крушение поезда
 Кораблекрушение
 Крушение (фильм)
 «Крушение» (в российском прокате — «С меня хватит!») ( из детской песенки London Bridge Is Falling Down) — фильм Джоела Шумахера